Как провожают пароходы — советская эстрадная песня. Музыка Аркадия Островского на слова Константина Ваншенкина.

Относится к лирическому жанру в творчестве композитора

Получила широкую известность среди плавсостава, под эту песню суда из портов отправлялись в дальнее плавание. Стала одним из символов советской песни, исполнялась в передачах «Старые песни о главном», «Новогодняя ночь на Первом канале». Исполнялась на других языках

История песни 
Песня написана в 1966 году (по другим сведениям — 1965) в «последний огаревский период» жизни и творчества А. И. Островского на уже готовые стихи. Сын композитора, академик Российской академии наук, президент Российского физиологического общества имени Павлова Михаил Островский вспоминал:Как-то поэт Константин Ваншенкин, с которым отец дружил, подарил ему сборник своих стихов. Листая его, отец нашел стихотворение, которое начиналось со строчек: «Как провожают пароходы, совсем не так, как поезда…» Отец написал музыку к стихам, нужен был припев, а Ваншенкин куда-то уехал, а песню надо было сдавать, и тогда отец придумал эти слова: «Вода, вода, кругом вода». Потом в Центральном доме литераторов на творческом вечере Ваншенкину кто-то из коллег сказал: «Вы такой хороший поэт, но что это за строчки «Вода, вода, кругом вода»? Константин Ваншенкин встал и сказал: «Стихи мои, а «вода, вода» — Островского».Поэт пытался найти новые, свои варианты припева («Наш путь далёк, в морях пролёг»), но сам отвергал их как малоудачные. Основной текст пришлось также пришлось дорабатывать, Ваншенкин позже вспоминал: «Потом кое-что, явно непоющееся, пришлось переделать, на что я согласился с легким сердцем, так как не числил стихотворение в ряду своих удач».

Исполнителем песни автором изначально предполагался Эдуард Хиль.

Песня быстро стала популярной, вышла гибкая пластинка, и Островский говорил: «Сегодня на улице Горького продавали с лотка, я видел. Как воблу разбирают!»

Исполнители 
Эдуард Хиль

Валерий Сюткин

Нина Дорда

Литература 
Константин Ваншенкин Пёстрые заметки. 1971 // «Вопросы литературы», 1971, № 8, 1972, № 6.

Примечания

Ссылки 
Как провожают пароходы — А. Островский

Песни 1966 года
Песни на русском языке
Песни СССР
Песни Эдуарда Хиля
Песни, написанные Аркадием Островским
Песни на стихи Константина Ваншенкина